VRK steht für:

 Varkaus: Flughafen Varkaus in Finnland als IATA-Code
 Vereinigung Rostocker Künstler (auch V.R.K.), eine Künstlergruppe der Rostocker Moderne
 Verkehrsverbund Region Kiel, ein Verkehrsverbund im Osten des Bundeslandes Schleswig-Holstein
 Versicherer im Raum der Kirchen, eine deutsche Versicherungsgruppe mit Sitz in Kassel und Detmold
 Versorgung mit Radioprogrammen in Kriegszeiten, ein Notsendesystem in der Schweiz

VRK